Petrovka – comune della provincia di Lori, Armenia
 Petrovka – centro abitato dell'Oblast' autonoma ebraica, Russia
 via Petrovka – strada di Mosca, Russia